Borgmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Borgmann (* 1937), US-amerikanischer Technikphilosoph
 Annemarie Borgmann (* 1942), deutsche Politikerin (Grüne)
 Axel Borgmann (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Bernhard Borgmann (1899–1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Björn Borgmann (* 1966), deutscher Künstler
 Emil Borgmann (1874–nach 1920), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Grete Borgmann (1911–2001), deutsche Frauenrechtlerin
 Gustav Borgmann (1838–1908), deutscher Politiker
 Hans-Otto Borgmann (1901–1977), deutscher Filmkomponist
 Hendrik Borgmann (* 1978), deutscher Schauspieler
 Heinrich Borgmann (1912–1945), deutscher Offizier und Adjutant von Adolf Hitler
 Heinz-Dieter Borgmann (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Hermann Borgmann (1855–1911), deutscher Politiker (SPD)
 Ingo Borgmann (* 1965), deutscher Wasserballspieler
 Jannik Borgmann (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Monika Borgmann (* 1963), deutsch-libanesische Journalistin, Filmemacherin und Archivarin
 Paul Borgmann (1851–1893), deutscher Maler
 Richard Borgmann (1909–1966), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker (CDU)
 Robert Borgmann (* 1980), deutscher Regisseur
 Sandra Borgmann (* 1974), deutsche Filmschauspielerin
 Thomas Borgmann (* 1955), deutscher Jazzmusiker
 Wilhelm Borgmann (Forstwissenschaftler) (1869–1931), deutscher Forstwissenschaftler
 Wilhelm Borgmann (1893–1947), deutscher Landwirt und Politiker (DHP, Zentrum, später CDU)

Siehe auch:
 Borgman
 Borkmann
 Borchmann